Ил-20 — самолёт радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18.
 Ил-20РТ — самолет ракетно-космической телеметрии на базе Ил-18.
 Ил-20 — ударный самолёт-штурмовик с двигателем АМ-47Ф. Проект 1948 года.
 Ил-20 — демилитаризованный (почтовый) вариант бомбардировщика Ил-28 (Ил-28П).